През 2007 г. се провежда поредното издание на Премиър лигата по снукър. Победител става Рони О'Съливан, който побеждава Джон Хигинс във винала със 7 – 4 фрейма. Това е 4-та поредна титла на О'Съливан!

Резултати

Групова фаза 
6 септември

Джими Уайт 3 - 3 Дин Джънхуй
Рони О'Съливан 5 - 1 Джон Хигинс

13 септември

Стив Дейвис 4 - 2 Нийл Робъртсън
Рони О'Съливан 2 - 4 Стивън Хендри

20 септември

Нийл Робъртсън 3 - 3 Джон Хигинс
Джими Уайт 3 - 3 Стивън Хендри

27 септември

Рони О'Съливан 2 - 4 Дин Джънхуй
Джими Уайт 2 - 4 Стив Дейвис

4 октомври

Стивън Хендри 5 - 1 Нийл Робъртсън
Рони О'Съливан 4 - 2 Стив Дейвис

11 октомври

Стивън Хендри 4 - 2 Джон Хигинс
Рони О'Съливан 6 - 0 Джими Уайт

25 октомври

Нийл Робъртсън 2 - 4 Дин Джънхуй
Стив Дейвис 2 - 4 Стивън Хендри

1 ноември

Джими Уайт 2 - 4 Джон Хигинс
Стив Дейвис 0 - 6 Дин Джънхуй

15 ноември

Джон Хигинс 4 - 2 Дин Джънхуй
Рони О'Съливан 5 - 1 Нийл Робъртсън

22 ноември

Джими Уайт 3 - 3 Нийл Робъртсън
Стивън Хендри 0 - 6 Дин Джънхуй
Стив Дейвис 3 - 3 Джон Хигинс

Фаза на директна елиминация

Най-голям брейк 
Най-големият брейк е дело на Стив Дейвис. Той е от 143 точки. На шампионата са постигнати общо 35 сенчъри брейка.

Сенчъри брейкове 
 Стив Дейвис: 143
 Рони О'Съливан: 141, 141, 124, 120, 119, 113, 110, 105, 104, 103, 101
 Дин Джънхуй: 138, 138, 137, 136, 133, 133, 115, 115, 104, 103, 103, 101, 100
 Стивън Хендри: 130, 128, 102
 Джон Хигинс: 128, 126, 116, 105, 104
 Нийл Робъртсън: 124, 123

Премиър лига (снукър)